Die Virginia Slims of Los Angeles 1987 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Manhattan Beach, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der World Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 8. bis 16. August 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert mit 6:3 und 6:4. Am darauffolgenden Montag wurde sie erstmals als Nummer Eins der Damenweltrangliste geführt.

Im Doppel gewann die Paarung Martina Navratilova/Pam Shriver mit 6:3 und 6:4 gegen Zina Garrison/Lori McNeil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1987
1987